Euphorbia obtusifolia puede hacer referencia a:
 Euphorbia obtusifolia Lam., sinónimo de Euphorbia terracina.
 Euphorbia × obtusifolia Schur, nom. illeg., sinónimo de Euphorbia × paradoxa nothosubsp. paradoxa.
 Euphorbia obtusifolia Poir. in J.B.A.M.de Lamarck, nom. illeg., sinónimo de Euphorbia lamarckii.